Jezioro Dobskie ist der Name folgender Seen in Polen:

 Jezioro Dobskie (Giżycko), See in der Gmina Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jezioro Dobskie (Olecko), See in der Gmina Olecko, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren